На «Евровидении-2008» Латвию представила группа Pirates of the Sea с песней Wolves of the sea.
Латвия заняла 11-е место с 83 баллами в финале и 6-е место с 86 баллами во втором полуфинале.

Национальный отбор 
К 19 ноября поступило 88 заявок на участие. Два полуфинала национального отбора прошли 2 и 9 ноября, в каждом полуфинале по 10 участников. Финал национального отбора прошёл 1 марта. Победитель определялся телеголосованием.

Голосование 
На «Евровидении-2008» Латвии 12 баллов дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 национальный отбор в Латвии

Примечания 

Страны на «Евровидении-2008»